R39, R-39 oder R 39 steht für

 BMW R 39, das erste Einzylinder-Motorrad aus dem Hause BMW
 SS-N-20 Sturgeon, eine U-Boot gestützte ballistische Interkontinentalrakete aus russischer Produktion

R39